Ку́бок Ліхтенште́йну з футбо́лу — єдине футбольне змагання в Ліхтенштейні, переможцеві якого дається путівка в 2-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА. Країна не має свого власного чемпіонату, оскільки команди з Ліхтенштейну беруть участь у чемпіонаті Швейцарії.

Чемпіони Ліхтенштейну з футболу 
З моменту вступу в 1932 році в Швейцарську футбольну асоціацію клуби Ліхтенштейну Бальцерс та Трізен стали також членами федерації футболу кантону Санкт-Галлен. У 1933 році до них приєднався Вадуц, що грав до цього протягом одного року в регіональній лізі австрійської землі Форарльберг, і всі 3 клуба (інші 4 клуби князівства були засновані вже після Другої світової війни) були об'єднані в одну регіональну групу. Представник князівства, що зайняв найвище місце, ставав чемпіоном Ліхтенштейну. В сезоні 1936/37 років у змаганнях під егідою федерації футболу Санкт-Галлена брав участь тільки один учасник від Ліхтенштейну — Трізен, який був оголошений чемпіоном Ліхтенштейну без ігор з іншими командами князівства.
 1933/34 Трізен
 1934/35 Трізен
 1935/36 Вадуц
 1936/37 Трізен

У подальшому клуби князівства в одній регіональній групі не грали, а чемпіони Ліхтенштейну не оголошувалися. Після Другої світової війни команди почали змагатися в кубковому турнірі.

Фінали

Переможці та фіналісти 

<TR><TH Style=Text-Align:Left>Клуб<TH>Фінали<TH>Перемог<TH>Поразок
<TR Style=Text-align:center><TD Style=Text-align:Left>Вадуц<TD>61<TD>48<TD>13
<TR Style=Text-align:center><TD Style=Text-align:Left>Бальцерс<TD>26<TD>11<TD>15
<TR Style=Text-align:center><TD Style=Text-align:Left>Трізен<TD>18<TD>8<TD>10
<TR Style=Text-align:center><TD Style=Text-align:Left>Ешен-Маурен<TD>23<TD>5<TD>18
<TR Style=Text-align:center><TD Style=Text-align:Left>Шан<TD>14<TD>3<TD>11
<TR Style=Text-align:center><TD Style=Text-align:Left>Руггелль<TD>7<TD>-<TD>7
<TR Style=Text-align:center><TD Style=Text-align:Left>Трізенберг<TD>1<TD>-<TD>1

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Кубок Ліхтенштейну на soccerway.com